

Patronyme 
 Alain Layrac, scénariste français.

Toponyme 
 Layrac, commune française du département de Lot-et-Garonne.
 Layrac, hameau de la commune de Tournemire dans le Cantal.
 Layrac-sur-Tarn, commune française du département de la Haute-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France